Fish Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fish Lake, Yukon, sjö,

USA 

 Fish Lake, Indiana, ort, LaPorte County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar